Wish You Were Here (Badfinger), een album uit 1974 van de Welshe rockband Badfinger
 Wish You Were Here (album), een album van Pink Floyd uit 1975
 Wish You Were Here (nummer), een nummer op het gelijknamige album van Pink Floyd
 Wish You Were Here (Barbara Mandrell), een nummer uit 1981 van de Amerikaanse countryzangeres Barbara Mandrell
 Wish You Were Here (Rednex), een nummer uit 1995 van de Zweedse countryhouseband Rednex
 Wish You Were Here (Incubus), een nummer uit 2001 van de Amerikaanse rockband Incubus
 Wish You Were Here (Avril Lavigne), een nummer uit 2011 van de Canadees-Franse singer-songwriter Avril Lavigne

 Wish You Were Here (1987), een Britse komedie-dramafilm uit 1987 van David Leland, met Emily Lloyd en Tom Bell
 Wish You Were Here (2005), een Spaanse drama-thriller uit 2005 van Darryn Welch, met Sam Page en Natassia Malthe
 Wish You Were Here (2012), een Australische drama-mysteryfilm uit 2012 van Kieran Darcy-Smith, met Joel Edgerton
 Wish You Were Here (2013), een Amerikaanse roadmovie uit 2013 van James O'Brien, met Louie Sabatasso

 Wish You Were Here (televisieserie), een Amerikaanse sitcom uit 1990